Die Oberliga Südwest 1993/94 war die 15. und letzte Spielzeit der drittklassigen Oberliga.

Im Rahmen der Einführung einer drittklassigen Regionalliga zur Fußballsaison 1994/95 stellte die Oberligasaison 93/94 auch die Qualifikationsrunde für die zukünftige Regionalligastaffel West/Südwest dar. Diese setzte sich aus je sechs Qualifikanten der Oberligen Westfalen und Südwest sowie vier Qualifikanten der Oberliga Nordrhein zusammen. Hinzu kamen zwei Zweitligaabsteiger. Meister wurde wie im Vorjahr Eintracht Trier, die sich mit den Mannschaften des SV Edenkoben, des VfB Wissen, Borussia Neunkirchen, dem SC Hauenstein und dem FSV Salmrohr für die neue Spielklasse qualifizierte. Dadurch, das die Oberliga zur nächsten  Saison wieder aufgefüllt werden musste, gab es nur einen Abstiegsplatz, den nach einem knappen Ausgang die Amateure des FC Homburg belegten. Während schon die Regionalligaqualifikation des VfB Wissen, der auch prompt wieder abstieg, etwas überraschend kam, war die Qualifikation des Neulings SC Hauenstein eine kleine Sensation. Die ambitionierten Südpfälzer waren in der Vorsaison erst aus der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen und nun gelang ihnen der direkte Durchmarsch in die Regionalliga, wo sie auch mehrere Spielzeiten verblieben. Allerdings mussten neben den Hauensteinern auch die Mannschaften aus Salmrohr und Neunkirchen bis zum letzten Spieltag zittern, da auch die TSG Pfeddersheim mit im Aufstiegsrennen war und letztlich nur durch das schlechtere Torverhältnis scheiterte.

Tabelle 

|}

Weblinks 
 Oberliga Südwest 1993/94 bei f-archiv.de

1993
Fußballsaison 1993/94